|-
| 123901 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123902 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123903 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123904 - ||  || 20 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123905 - ||  || 20 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123906 - ||  || 21 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123907 - ||  || 22 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123908 - ||  || 19 februarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 123909 - ||  || 23 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123910 - ||  || 27 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123911 - ||  || 27 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123912 - ||  || 20 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123913 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123914 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123915 - ||  || 18 februarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 123916 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123917 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123918 - ||  || 17 februarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 123919 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123920 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123921 - ||  || 16 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123922 - ||  || 22 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123923 - ||  || 27 februarie 2001 ||  || 
|-
| 123924 - ||  || 1 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123925 - ||  || 1 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123926 - ||  || 3 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123927 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123928 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123929 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123930 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123931 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123932 - ||  || 3 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123933 - ||  || 15 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123934 - ||  || 15 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123935 - ||  || 15 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123936 - ||  || 15 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123937 - ||  || 3 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123938 - ||  || 13 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123939 - ||  || 15 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123940 - ||  || 15 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 123941 - ||  || 13 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123942 - ||  || 14 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123943 - ||  || 15 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123944 - ||  || 15 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123945 - ||  || 15 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123946 - ||  || 15 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 123947 - ||  || 3 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123948 - ||  || 15 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 123949 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123950 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123951 - ||  || 18 martie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 123952 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123953 - ||  || 20 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123954 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123955 - ||  || 17 martie 2001 ||  || 
|-
| 123956 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123957 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123958 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123959 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123960 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123961 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123962 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123963 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123964 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123965 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123966 - ||  || 21 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123967 - ||  || 21 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123968 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123969 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123970 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123971 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123972 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123973 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123974 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123975 - ||  || 21 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 123976 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123977 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123978 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123979 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123980 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123981 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123982 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123983 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123984 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123985 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123986 - ||  || 23 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123987 - ||  || 24 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 123988 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123989 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123990 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123991 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123992 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123993 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123994 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123995 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123996 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123997 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123998 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123999 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124000 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-